Time Machine («Машина времени») может означать:

 Time Machine — система резервного копирования в Apple Mac OS X.
 Comodo Time Machine — программа для отката системы (Windows), которая позволяет пользователю быстро вернуть компьютер к предыдущему моменту времени.
 Time Machine — видеоальбом хеви-метал группы Dio 1991 года.
 Time Machine — третий сольный альбом музыканта Алана Парсонса.
 Time Machine — альбом гитариста Джо Сатриани.
 Time Machine — альбом метал-группы Axxis 2004 года.
 Time Machine — альбом рок-группы «Машина Времени» 2007 года.

См. также 
 Машина времени